Bourama Ouattara (Paris, 13 de setembro, 1984) é um futebolista da França.

Títulos

Red Star
  DH Paris-Ilha de França : 2005

Ligações externas 
 
 

Futebolistas da França
Futebolistas do Red Star Football Club
Futebolistas do Thonon Évian Grand Genève Football Club
Futebolistas de La Berrichonne de Châteauroux
Futebolistas da Association Sportive Beauvais Oise
Futebolistas do Ethnikos FC
Futebolistas do Olympiakos Volou FC
Futebolistas da Associação Naval 1.º de Maio